Раковица — преимущественно южнославянский топоним:
 Раковица (Болгария) — село в Болгарии.
 Раковица (община, Сербия) — община в Сербии.
 Раковица (город, Сербия) — город в Сербии.
 Раковица (река) — река в Боснии и Герцеговине, правый приток реки Уна.
 Раковица (Хорватия) — община в Хорватии, Карловацкая жупания.
 Раковица (Босанская Дубица) — в Боснии и Герцеговине, община Босанская Дубица.
 Раковица (Илиджа) — село в Боснии и Герцеговине, община Илиджа.
 Раковица (Коми) — деревня в Республике Коми.
 Раковица (Словения) — посёлок в Словении.
 Раковица (Сибиу) — коммуна в Румынии, жудец Сибиу.

 Монастырь Раковица — православный монастырь в пригороде Белграда (Сербия).

Персоналии 
 Раковицэ — династия правителей Валахии.
 Михай Раковицэ — господарь Молдавии и Валахии в 1703-41 гг. (с длинными перерывами).
 Константин Раковицэ — господарь Молдавии в 1749—1753 и 1756—1757 годах.
 Раковицэ, Эмиль (1868—1947) — румынский биолог, зоолог, ботаник и спелеолог.